Mother (pel·lícula), pel·lícula sud-coreana nominada als Oscars
 Mother (John Lennon), cançó composta per John Lennon
 Mother Earth (revista), revista 
 Matilda Mother, cançó del grup Pink Floyd 
 Atom Heart Mother, àlbum del grup Pink Floyd
 How I Met Your Mother, comèdia de la CBS